Łęczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Łęczyn, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Łęczyn, un village dans la voïvodie de Poméranie.